Натуральне число 1396
 1396 рік до нашої ери
 1396 рік нашої ери